

Топоніми

Енон — селище, штат Огайо
 Енон — переписна місцевість, штат Вірджинія

Енон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Енон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор

Інші значення
 Енон — органічна карбонільна сполука ряду енонів.